Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Miloslav Mečíř che ha battuto in finale Jan Gunnarsson 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Miloslav Mečíř (Campione)
 Henri Leconte (quarti di finale)
 Brad Gilbert (terzo turno)
 Mikael Pernfors (secondo turno)
 Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Ulf Stenlund (secondo turno)
 Aaron Krickstein (secondo turno)
 Marián Vajda (terzo turno)

 Guy Forget (terzo turno)
 Ramesh Krishnan (secondo turno)
 Horst Skoff (terzo turno)
 Milan Šrejber (secondo turno)
 Jan Gunnarsson (finale)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Andreas Maurer (secondo turno)
 Thomas Muster (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1987